Тье́рра (, «земля») — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Тьерра-Амарилья — «жёлтая земля», город в Чили. Административный центр одноименной коммуны. 
 Тьерра-Бланка — «белая земля», посёлок и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Гуанахуато. 
 Тьерра-де-Агреда — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Тьерра-де-Асторга — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Леон.
 Тьерра-де-Альба — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Самора.
 Тьерра-де-Баррос — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Тьерра-де-Кальделас — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия.
 Тьерра-де-Камерос — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха.
 Тьерра-де-Кампос — историческая область и район (комарка) в Испании.
 Тьерра-де-Леон — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Леон.
 Тьерра-де-Медина — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Тьерра-де-Мединасели — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Тьерра-де-Мельид — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.
 Тьерра-де-Пинарес — историческая область и район (комарка) в Испании, находится на стыке провинций Сеговия и Вальядолид.
 Тьерра-де-Селанова — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия.
 Тьерра-де-Сонейра — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия.
 Тьерра-де-Тривес — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Оренсе в составе автономного сообщества Галисия.
 
 Тьерра-дель-Пан — «хлебная земля», район (комарка) в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Тьерра-дель-Фуэго — «огненная земля», провинция в Чили в составе области Магальянес-и-ла-Антарктика-Чилена. 
 Тьерра-ле-Баньеса — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Леон.
 Тьерра-Колорада — город и административный центр муниципалитета Хуан-Эскудеро в Мексике, штат Герреро. 
 Тьерра-Эстелья — историческая область и район (комарка) в Испании, находится в провинции Наварра.

См. также 
 Камино-Реал-де-Тьерра-Адентро — исторический памятник, дорога, проходящая по территории Мексики и США, общей протяжённостью около 2600 км. 
 Тьеррас (мн. ч.)